Hjalmar Brantingsgatan finns på flera ställen:

*Hjalmar Brantingsgatan, Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan, Uppsala